Příjmení Ceesay nosí více významných osobností:

 Ali Ceesay (* 1992) – gambijský fotbalový obránce
 Kebba Ceesay (* 1987) – švédsko-gambijský fotbalový obránce
 Momodou Ceesay (* 1988) – gambijský fotbalový útočník a reprezentant

Externí odkazy